Oursler est un patronyme porté notamment par :

 Fulton Oursler (1893-1952), écrivain et dramaturge américain, auteur de roman policier sous le pseudonyme Anthony Abbot ;
 Tony Oursler (né en 1957), artiste américain;
 Will Oursler (1913-1983), écrivain et essayiste américain, auteur de roman policier.

Homonymie de patronyme